, née le  à Kyōto, est une patineuse artistique  japonaise. Elle a été championne des quatre continents en 2004.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Liens externes 
 

Patineuse artistique japonaise
Naissance en novembre 1986